Monodisma är ett släkte av svampar. Monodisma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monodisma